Султанија Хатиџе () је рођена 1493. године. Била је ћерка турског султана Селима I са његовом првом супругом султанијом Ајше Хафсе, сестра је султана Сулејмана I Величанственог, султаније Бејхан, султаније Хафизе и султаније Фатме,a тетка султана Селима II.

Биографија 
1509. године она је удата за Искендер-пашу, који је августа 1515. године погубљен по наређењу њеног оца султана Селима. Када је 1520. године после смрти свог оца Султан Сулејман наследио престо она се заједно са Мајком султанијом Ајше Хафсом   преселила у Истанбул у палату Топкапи. Године 1524. Хатиџе се удаје зе Великог Везира Ибрахим-пашу. Венчање је било веома бујно трајало је 15 дана и за његове припреме потрошено је много новца. Ово је изазвало огорчење међу јаничарима и навело их на побуну Султан Сулејман је младенцима доделио огромну Палату у Истанбулу. Хатиџе је Ибрахиму родила троје деце. 1536. Ибрахим Паша је био погубљен по наредби Султана Сулејмана. Убрзо, Хатиџе је по трећи пут присилно удата за Хусрев-пашу Соколовића.

Породица 
Хатиџе је из првог брака имала ћерку Нефисе, а из другог брака сина Мехмеда (1525-1541) и ћерке Ханиме (1528-1582) и Фатму.

Смрт 
Речено је да је султанија Нефисе наредила изградњу џамије у Аксарају у част своје мајке 1543. године, када је Хатиџе и преминула. Сахрањена је поред своје сестре Хафизе у џамији свог оца. У октобру 1543. године, Сулејман је наредио да се изгради гробница са куполом на врху Хатиџиног гроба.

Занимљивости 
За њу круже гласине да је била најлепша султанија после султаније Михримах. У младости је била повучена, често је виђана како бере руже у врту.

Постоје сачувана писма у архиви Топкапи-палате између Ибрахим-паше и Мустафе, као и Хатиџе и Махидевран, из којих се јасно закључује да су имали јако блиске односе, и да Ибрахим-паша и султанија Хатиџе дају подршку принцу Мустафи.

'Величанствено столеће' 
Популарна хит серија говори о животу на двору султана Сулејмана Величанственог.Улогу султаније Хатиџе глуми Селма Ергеч.У серији је представљено да има ћерку и сина близанце то јест, султанију Хуриџихан и принца (султанзаде)Осман, али то није истина.

Рођени 1493.
Умрли 1543.
Османско царство